Kocherinovo (en búlgaro: Кочериново) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Kyustendil.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 417 msnm a 97 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 1 504 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de  la provincia de Kyustendil